Тира́спольська вулиця — назва вулиць у деяких містах Східної Європи, що названі на честь молдовського міста Тирасполь.

Тираспольська вулиця — вулиця у Києві.
 Тираспольська вулиця — вулиця у Малиновському районі міста Одеси.
 Тираспольська вулиця — вулиця у Приморському районі міста Одеси.
 Тираспольська вулиця — вулиця у Суворовському районі Херсона.

Тираспольська вулиця — вулиця у Бендерах.

Див. також 
 Тираспольська площа

Вулиці
Об'єкти, названі на честь Тирасполя